Schauen ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Don-Schauen (* 1964), deutscher Fantasy-Autor
 Ulli Schauen (* 1957), deutscher Journalist, Publizist und Bürgerrechtler

Schauen ist der Name folgender Orte:
 Schauen, Ortsteil der Stadt Osterwieck in Sachsen-Anhalt
 Groß Schauen, Ortsteil der Stadt Storkow (Mark) in Brandenburg

Siehe auch: